WHL je zkratkou pro následující hokejové ligy:

Současné
 Western Hockey League – juniorská liga založená v roce 1966 (v letech 1966–68 známá jako Western Canada Junior Hockey League a v letech 1968–1978 Western Canada Hockey League)

Zaniklé
 Western Canada Hockey League – profesionální liga v letech 1921–1926
 Western Canada Hockey League (minor pro) – poloprofesionální liga v letech 1932–1933
 Western Hockey League (minor pro) – poloprofesionální liga v letech 1952–1974